Die Kosovarische Botschaft in Berlin (offiziell Botschaft der Republik Kosovo in Berlin, , , ) ist die diplomatische Vertretung des Kosovo in Deutschland. Das Botschaftsgebäude befindet sich in der Koenigsallee 20a/20b im Berliner Ortsteil Grunewald des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Kosovarischen Botschaft in Berlin unterstehen ein Generalkonsulat in München, zwei Konsulate in Frankfurt am Main und eines in Stuttgart sowie ein Honorarkonsulat in Leipzig. Botschafter ist seit dem 6. Dezember 2021 Faruk Ajeti.

Botschafter 
 2018–2021: Beqë Cufaj
 seit 2021: Faruk Ajeti

Siehe auch 
 Deutsch-kosovarische Beziehungen

Weblinks 
 Webpräsenz Botschaft der Republik Kosovo in Berlin

Einzelnachweise 

Botschaft in Berlin
Berlin-Mitte
Deutsch-kosovarische Beziehungen